Questa è una lista di episodi della serie animata Beware the Batman. La serie è andata in onda sul canale statunitense Cartoon Network dal luglio 2013 al settembre 2014.



Beware the Batman